Demografia Bułgarii - monitorowana jest przez Narodowy Instytut Statystyczny.
Ludność Bułgarii liczy 6 919 180 osób (stan na lipiec 2021), średnia gęstość zaludnienia wynosi 62,13 osób na km2.
Bułgaria znajduje się w grupie krajów bardzo wysoko rozwiniętych, wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) Bułgarii w 2019 wyniósł 0,816 (56 miejsce).

Struktura ludności

Populacja

Polityki demograficzne 
Stopniowy spadek liczby ludności bułgarskiej utrudnia wzrost gospodarczy i poprawę warunków socjalnych, a środki zarządzania podjęte w celu złagodzenia negatywnych konsekwencji nie rozwiązują istoty problemu. Program rządowy na lata 2017–2021 jest pierwszym, który ma na celu odwrócenie tendencji. Program określa również priorytetowe środki służące osiągnięciu tego celu: środki mające na celu zwiększenie wskaźnika urodzeń, zmniejszenie emigracji młodzieży oraz zwiększenie zdolności regulacyjnych i instytucjonalnych do wdrożenia nowoczesnej polityki imigracyjnej dostosowanej do potrzeb bułgarskiego biznesu.

Przypisy

Bibliografia 
 

Bułgaria
Demografia według państw